Franchi je příjmení více osob:

 Alberto Herrera y Franchi (1874–1954) – kubánský generál a prozatímní prezident Kuby
 Alessandro Franchi (1819–1878) – italský katolický kněz, kardinál
 Alessandro Franchi (malíř) (1838–1913) – italský malíř
 Artemio Franchi (1922–1983) – italský fotbalový funkcionář (po něm pojmenovány 2 stadiony)
 Carlo Franchi (1938–2021) – italský automobilový závodník
 Carlo Franchi (skladatel) (cca 1743 – po 1779) – italský hudební skladatel
 Franco Franchi (1928–1992) – italský herec, komik a zpěvák
 Paolo Franchi (* 1969) – italský filmový režisér
 Sergio Franchi (1926–1990) – italský zpěvák

Související články 
 Stadio Artemio Franchi (rozcestník) – stadiony v Itálii, pojmenované po Artemiu Franchim